Paulo Manuel Gomes Costa (1964), Portugees voetbalscheidsrechter
 Paulo Cezar Costa (1967), Braziliaans geestelijke